Cymbocarpum marginatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Cymbocarpum marginatum ingår i släktet Cymbocarpum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
marginatum